Bugatto ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Bugatto (1873–1948), österreichisch-ungarischer Politiker
 Lautaro Bugatto (1991–2012), argentinischer Fußballspieler
 Zanetto Bugatto (vor 1458–1476), italienischer Maler